Кортни Фортсон (; 23 мая 1988, Монтгомери, Алабама, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Начал карьеру в колледже Арканзаса на позиции разыгрывающего. В декабре 2008 года он стал обладателем второго за всю историю школы трипл-дабла (20 очков, 12 передач и 10 подборов) в игре против университета Северной Каролины, завершившейся победой его команды.

Оставшись незадрафтованным на драфте НБА в 2010 году, в ноябре Фортсон подписал контракт с румынским клубом «Стяуа» (Бухарест), но играл там всего лишь 3 месяца и покинул клуб в январе 2011 года. В марте 2011 года он стал игроком «Рино Бигхорнс» — клуба Лиги развития НБА.

В ноябре 2011 года Фортсон был приобретен другим клубом Лиги развития НБА — «Лос-Анджелес Ди-Фендерс» . 8 декабря 2011 года он заключил негарантированной годичный контракт с клубом «Лос-Анджелес Клипперс» . Однако, спустя две недели клуб от него отказался, несмотря на то, что регулярный сезон 2011-12 года ещё не стартовал и Кортни вновь присоединился к Ди-Фендерс. Спустя время, «Клипперс» все-таки заключили контракт с Фортсоном. 16 января 2012 года с ним был подписан контракт на десять дней. Тем не менее, 27 января 2012 года было решено не оставлять Фортсона в «Клипперс», за дни контракта Фортсон четыре раза выходил на площадку в составе команды со скамейки запасных. Спустя месяц, в марте, Фортсон подписал десятидневный контракт с клубом «Хьюстон Рокетс», а затем был подписан техасцами на оставшуюся часть сезона. В сентябре 2012 года Хьюстон с ним расстался. Фортсон, опять же, подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», для участия в тренировочном лагере клуба и играх Летней лиги НБА. Но закрепиться в составе так и не смог, а 7 октября 2012 года, он и Крис Джонсон стали отказниками «Клипперс». В том же месяце он присоединился к «Лос-Анджелес Ди-Фендерс», где разыгрывающий выступал с показателями 17.8 очка, 7.1 передачи, 5.0 подбора и 2.0 перехвата в среднем за игру.

4 февраля 2013 года Фортсон был выбран в качестве участника Матча всех звёзд Лиги развития НБА 2013 года. После окончания сезона в Лиге развития Фортсон играл в венесуэльском клубе «Тротамундос де Карабобо», где набирал 21.5 очка, делал 4.1 передачи, 3.4 подбора и 2.5 перехвата. В сентябре 2013 года он подписал двухлетний контракт по системе 1+1 c саратовским «Автодором». В составе «Автодора» он стал победителем российской Суперлиги сезона 2013/14 и был признан MVP турнира.

В июне 2014 года снова подписал контракт с «Тротамундос де Карабобо». 5 июля того же года вернулся в «Автодор».

11 июля 2015 года перешёл в турецкий «Банвит», но расстался с клубом еще до завершения сезона. В июле 2016 года решил продолжить карьеру в Китае. В сезоне 2017/18 был признан самым ценным иностранным игроком CBA. Он набирал 31.1 очко, делал 12 передач и 7.8 подборов, помог команде дойти до финала плей-офф.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кортни Фортсона на espn.com
 Профиль Кортни Фортсона arkansasrazorbacks.com

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки БК «Стяуа»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Бандырма»
Игроки «Чжэцзян Лайонс»
Игроки «Сычуань Блю Уэйлс»
Игроки БК «Бней Герцлия»